Rothenhausen ist 
 Rothenhausen TG, eine Ortschaft in der Gemeinde Bussnang, Kanton Thurgau, Schweiz
 ein Ortsteil der Gemeinde Groß Schenkenberg in Schleswig-Holstein, Deutschland

Siehe auch:
Rothenhaus
Rothenhäusler
Rothenhusen
Rothaus
Rothauser
Rotthausen